Рюдигер Сафранский (; род. 1 января 1945, Ротвайль) — немецкий философ, историк философии.

Биография 
Учился во Франкфурте у Теодора Адорно, затем в Берлине. Состоял в маоистской Коммунистической партии Германии (KPD-AO). В 1972—1977 преподавал в Свободном университете Берлина, позднее занимался журналистикой. С 1987 — свободный литератор.

Труды 
Автор работ о немецких романтиках, Гёте, Шиллере, Гофмане, Шопенгауэре, Ницше, Хайдеггере. С 2002 ведет вместе с Петером Слотердайком телевизионную передачу Философский квартет.

Признание 
Лауреат многих премий, среди которых — премия Эрнста Роберта Курциуса за эссеистику (1998), международная премия Фридриха Ницше (2003), премия Гёльдерлина (2006), Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), Художественная премия Верхней Швабии (2011).

Публикации на русском языке 
 Хайдеггер: Германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, 2005
 
 Шиллер, или Открытие немецкого идеализма. М.: Текст, 2007
 Шопенгауэр и бурные годы философии. Роузбад Интерэктив, 2014
 Ницше: Биография его мысли. / пер. с нем. И. Эбаноидзе. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. ISBN 978-7749-1092-2
 Гёте: Жизнь как произведение искусства. / пер. с нем. К. Тимофеевой. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. ISBN 978-5-7749-1371-8

Ссылки 
 Биография 
 Сейс Нотебоом о Рюдигере Сафранском 
 Сайт передачи Философский квартет

Философы Германии
Историки философии
Маоисты
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Исследователи творчества Гёте